Махеш Бупати и Леандер Паес су бранили титулу, али Bhupathi није учествовао те године.  Паес је учествовао на турниту у пару са Бајроном Блеком где су изгубили у четвртфиналу.

Жилијен Буте и Кристоф Рохус су победили у финалу Индијце Срината Прахалда и Саурава Пању са 7:5, 6:1. Ово је једини пут на турниру у Ченају да су се у финалу састали два пара која су добила специјалну позивницу организатора.

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
Жреб парова - Ченај 2000.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2000.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови